Чиндезавр () — род ранних динозавров из клады Herrerasauria, живших в позднем триасе (около 216 млн лет назад) на территории современных США. Включает единственный вид — Chindesaurus bryansmalli.

История обнаружения 

Находки были сделаны в штате Аризона. В настоящее время точное таксономическое положение динозавра не определено из-за фрагментарного характера его остатков. Из-за примитивности ранних динозавров ученые порой совершают ошибки при идентификации вновь обнаруженных окаменелостей. Скелет чиндезавра, извлеченный из земли в 80-х годах XX века Брайаном Смоллом из Калифорнийского университета Беркли (США), сначала приняли за остатки прозавропода, раннего растительноядного. Пресса окрестила его «Герти» в честь мультипликационного динозавра, появившегося на заре кинематографа. В 1985 году было установлено, что это теропод семейства герреразаврид. 

В филогенетическом анализе 2021 года чиндезавр был восстановлен как представитель Herrerasauria, не относящийся к герреразавридам и образующий  с Daemonosaurus и Tawa:

Характеристики 
Чиндезавр похож на других ранних динозавров, но его задние конечности отличаются особенной длиной, а хвост очень похож на хлыст. Он является первым герреразавридом, найденным в Северном полушарии. Наличие его остатков и остатков других плотоядных в формации Чиндл национального парка «Окаменелый лес» доказывает, что в лесах по берегам рек того времени существовало множество плотоядных животных.

По оценке  (2016), чиндезавр достигал 2,4 м при массе 15 кг

Примечания 

Ящеротазовые